Parti de la Constitution (Égypte) ;
 Parti de la Constitution de 48, ancien parti politique hongrois ;
 Parti de la Constitution (Hongrie) ;
Parti de la Constitution (États-Unis).